Наташа Брайер (, 11 декабря 1974, Буэнос-Айрес) — аргентинский кинооператор.

Биография 
Училась в Школе художественной фотографии в Буэнос-Айресе (1990—1992), Центре кинематографических исследований Каталонии в Барселоне, Национальной школе кино и телевидения в Беконсфилде (Великобритания, 1998—2001), получила степень магистра. Сняла несколько короткометражных лент. Работала ассистентом у Жана-Клода Ларрьё на фильме Изабель Койшет Моя жизнь без меня (2002), в следующем году сняла документальный фильм Койшет Путешествие к средоточию пытки. Настоящий успех ей принесла работа в фильме Лусии Пуэнсо XXY (2007). Снимает как игровые, так и документальные ленты. Работает с режиссёрами разных стран.

Творческая манера 
Среди операторов, повлиявших на её работу, Брайер называет Жана-Ива Эскофье, Кристофера Дойла, Славомира Идзяка.

Избранная фильмография 
 2003: Viaje al corazón de la tortura (Изабель Койшет, документальный)
 2005: Красный означает «идти»/ RedMeansGo (Эрика Дантон)
 2006: Клей/ Glue (Алексис Дос Сантос)
 2007: XXY (Лусия Пуэнсо; номинация на Серебряный кондор за лучшую операторскую работу)
 2007: В городе Сильвии/ En la ciudad de Sylvia (Хосе Луис Герин)
 2008: Сладкая жизнь по-африкански/ Dolce vita africana (Козима Спендер, документальный)
 2008: Сомерстаун/ Somers Town (Шэйн Медоуз)
 2009: Молоко скорби/ La teta asustada (Клаудиа Льоса)
 2010: Неверный/ The Infidel (Джош Аппиньянези)
 2011: Пловец/ Swimmer (Линн Рэмзи, короткометражный)
 2012: Loxoro (Клаудиа Льоса, короткометражный)
 2013: Китайская головоломка/ Casse-tête chinois (Седрик Клапиш)
 2013: Ровер/ The Rover (Дэвид Мишо)
 2016: Неоновый демон/ The Neon Demon (Николас Виндинг Рефн)
 2019: Милый мальчик/ Honey Boy (Альма Харель)

Ссылки 
 В Международной Интернет-энциклопедии кинооператоров 
 На сайте film network 

Женщины-кинооператоры